Museu d'Història Natural de Berlín (del seu nom en alemany Humboldt-Museum für Naturkunde), museu d'història natural amb seu a Berlín, a Alemanya
 Harmonia Mundi Nova, col·lecció de discs de la casa discogràfica Harmonia Mundi
 Hmn també és l'abreviatura de l'horomanita, mineral de la classe dels sulfurs
 hmn també és el codi ISO 639-3 del hmong, contínuum dialectal de la branca occidental de les llengües hmong-mien parlat pels hmong de l'est d'Àsia